
Termin -{MIBC}- ima više značenja.

 4-Metil-2-pentanol, hemijsko jedinjenje
 Moskovski internacionalni biznis centar, industrijska zona